Сизово — название населённых пунктов:
 Сизово — деревня в Октябрьском сельском поселении Вязниковском районе Владимирской области.
 Сизово — деревня в Юксеевском сельском поселении Кочевского района Пермского края.